Boeing 737 Classic — семейство ближне- и среднемагистральных узкофюзеляжных авиалайнеров производства компании Boeing, включающее в себя модификации −300, −400 и −500 пассажирского самолёта Boeing 737. Название «Classic» появилось после запуска в серию модификаций −600, −700, −800 и −900, получивших наименование «Next Generation»; семейство заменило предыдущие модели −100, −200 и Advanced. Семейство Classic производилось с 1984 по 2000 год; всего произведено 1988 самолётов.

Разработка 

После успеха модели Boeing 737-200 Advanced Boeing поставил задачу повысить пассажировместимость и дальность модели, внедрить в самолёт новейшие достижения авиастроения, но при этом сохранить преемственность с предыдущими модификациями модели 737. Разработка началась в 1979 году, а уже в 1980-м на авиасалоне в Фарнборо были обнародованы предварительные технические характеристики. В марте 1981 года US Airways и Southwest Airlines заказали по десять самолётов и опционы на покупку ещё двадцати. Самолёт, рассчитанный на 100—200 пассажиров, должен был заменить устаревший к тому времени Boeing 727 и конкурировать с McDonnell Douglas MD-80 и разрабатывавшимся Airbus A320.

Новая серия оснащалась турбовентиляторными двигателями CFM International CFM56, значительно более экономичными и менее шумными. Однако их установка представляла собой значительную проблему, поскольку для облегчения наземного обслуживания моделей 737-100, 200 и Advanced разработчики оставили очень небольшой клиренс. Проблема была решена размещением двигателей впереди крыла, а не под ним, и размещением вспомогательного оборудования по бокам от двигателя (а не под ним), что придало двигателям характерную некруглую форму. В дальнейшем такой приём назвали «hamsterization» (что можно перевести как «охомячивание»).

В новой модели было переработано крыло. Законцовка крыла была удлинена на 23 см. Были изменены закрылки и предкрылки. Кабина пилотов получила новую систему EFIS (Electronic flight instrument system), а пассажирский салон получил изменения, отработанные на модели Boeing 757.

Варианты

737-300 

Модель 737-300 впервые показали на заводе в Рентоне 17 января 1984 года, а первый полёт состоялся в этом же году 24 февраля. Самолёт вместимостью 149 пассажира заменил Boeing 727-100. Через две недели после получения сертификата лётной годности 14 ноября 1984 первый самолёт был передан авиакомпании USAir. Модель пользовалась значительной популярностью, что позволило Boeing получить 252 заказа только в 1985 году, а всего было произведено более 1000 экземпляров. Модификация −300 производилась до 1999 года; последним заказчиком 17 декабря 1999 года стала авиакомпания Air New Zealand (бортовой номер ZK-NGJ).

В декабре 2008 года авиакомпания Southwest Airlines заказала Boeing модернизацию своих 737-300, которая включала новые приборы, компьютерное оборудования и программное обеспечение, что должно было улучшить взаимозаменяемость с 737-700 и позволить отвечать более строгим нормативным требованиям.

737-300 может оборудоваться разработанными Boeing винглетами производства компании Aviation Partners. Оборудованный винглетами 737-300 получил обозначение −300SP (Special Performance — «улучшенные характеристики»). Кроме того, модификации −300 с большим налётом переоборудуются в грузовые версии. В настоящее время в модельном ряду Boeing модель 737-300 заменила модель следующего поколения 737-700.

737-400 

Модификация 737-400 была разработана в 1985 году и была призвана заполнить промежуток между Boeing 737-300 и 757-200. Модификация конкурировала с Airbus A320 и McDonnell Douglas MD-80, поскольку заменила ранее конкурировавший с ним 727-200. По сравнению с 737-300 она была удлинена на 3,45 м и могла перевозить до 168 пассажиров. Для предотвращения удара о полосу хвостом был установлен отбойник. Лонжероны крыла были усилены. Первый самолёт был показан 26 января 1988 года, первый полёт состоялся 19 февраля 1988 года.

Самолёт вошёл в строй 15 сентября 1988 года; первым заказчиком стала авиакомпания Piedmont Airlines, заказавшая 25 самолётов.

Грузовая версия 737-400F не предусматривалась, однако некоторые авиакомпании заказывали переоборудование пассажирских 737-400 в грузовые. Alaska Airlines стала первой авиакомпанией, переоборудовавшей свои 737-400 в грузовые самолёты вместимостью до 10 грузовых поддонов. Авиакомпания также переоборудовала ещё пять самолётов в грузопассажирские варианты, способные одновременно перевозить пассажиров и коммерческие грузы. Модификация, названная 737-400 Combi, до сих пор эксплуатируется. Модификацию 737-400 в модельном ряду в настоящее время заменил вариант Boeing 737-800.

737-500 

Модификация 737-500 стала ответом на требование заказчиков представить более современную и экономичную версию 737-200. Модель планировалось использовать на более длинных маршрутах с меньшей загрузкой, где 737-300 представлялся неэкономичным. Фюзеляж 737-500 на 47 см длиннее модели 737-200 и позволяет перевозить до 132 пассажиров. Предлагались варианты как с традиционными приборами, так и со стеклянной кабиной. Использование двигателей CFM56-3 обеспечивало 25%-ую экономию топлива по сравнению с двигателями Pratt&Whitney на модели 737-200.
Модификация 737-500 была представлена в 1987 году; первым заказчиком стала авиакомпания Southwest Airlines, заказавшая 20 самолётов. Первый полёт состоялся 30 июня 1989 года. Для завершения сертификации прототип налетал всего 375 часов и 28 февраля 1990 года Southwest Airlines получила первый самолёт этой модификации.

Модификация 737-500 стала излюбленной моделью некоторых российских авиакомпаний, таких как Нордавиа, Россия, S7 Airlines, Sky Express, Transaero и Ямал. Они покупали подержанные самолёты для замены устаревших советских машин либо для расширения авиапарка. Авиакомпания Aerolíneas Argentinas заменяет свои 737-200 подержанными 737-500. В настоящее время 737-500 заменила модификация 737-600. Однако, в отличие от 737-500, 737-600 продаётся гораздо хуже — за всё время продано лишь 69 самолётов.

Эксплуатанты

Гражданские 

На июль 2010 г. эксплуатировался 1651 Boeing 737 Classic. Сюда входят:
 737-300 — 879 штук
 737-400 — 419 штук
 737-500 — 353 штук

Военные 
Многие страны эксплуатируют пассажирские и грузовые варианты Boeing 737 в качестве правительственного и военного транспорта.
 Бразилия, Венесуэла, Индия, Индонезия, Колумбия, Кувейт, Мексика, Нигер, Перу, Филиппины, Таиланд, Тайвань, ОАЭ, Чили, Южная Корея.
 ВВС Китая используют Boeing 737-300 (бортовой номер B-4052) как воздушный командный пункт.

Поставки 

 Источник:

Лётно-технические характеристики 

Источник: Boeing

Потери самолётов

См. также 
 Конкуренция между Airbus и Boeing
 Boeing 737
 Boeing 737 Next Generation
 Boeing 737 MAX
 Список кодов клиентов компании Boeing

Похожие самолёты 
 Airbus A320
 McDonnell Douglas DC-9
 McDonnell Douglas MD-80
 McDonnell Douglas MD-90
 Ту-124
 Ту-134
 Ту-154
 Як-42

Примечания 

Самолёты Boeing